

Geografia
 Cantone di Saulzais-le-Potier – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Saint-Amand-Montrond
 Jouy-le-Potier – comune francese situato nel dipartimento del Loiret
 Saulzais-le-Potier – comune francese situato nel dipartimento del Cher

Persone
 Étienne-René Potier de Gesvres (1697-1774) – cardinale e vescovo cattolico francese
 Jérôme Potier (1962) – ex tennista francese
 Léon Potier de Gesvres (1656-1744) – cardinale e arcivescovo cattolico francese